Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbyły się 4 lutego 1964 roku na trasach w Seefeld in Tirol, niedaleko Innsbrucku. Biathloniści po raz szósty rywalizowali na igrzyskach olimpijskich. Zawodnicy walczyli w jednej konkurencji: biegu indywidualnym. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Szwed Klas Lestander, który nie startował. Nowym mistrzem został Władimir Miełanjin z ZSRR, srebrny medal zdobył jego rodak, Aleksandr Priwałow, a brązowy medal wywalczył Olav Jordet z Norwegii.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  
  

1964
Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964
Biathlon w Austrii